Irene Campuzano – personaggio della telenovela Il segreto
 Jorman Campuzano – calciatore colombiano
 José Luis Campuzano – bassista rock spagnolo meglio conosciuto come Sherpa
 Víctor Campuzano – calciatore spagnolo